Alex Ross (1968-), critique musical ;
 Alex Ross (1970-), dessinateur.